Dangerous Business – film del 1920 diretto da R. William Neill (Roy William Neill)
Party Girl (Dangerous Business) – film del 1930 diretto da Rex Hale (Victor Halperin) 
Dangerous Business – film del 1946 diretto da D. Ross Lederman